Brettheim ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

 Brettheim (Rot am See), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall
 Männer von Brettheim, 1945 hingerichtet
 Brettheim, früherer Name von Bretten, Stadt im Landkreis Karlsruhe
 Burg Brettheim, abgegangene Burg in Brettheim (Gemeinde Rot am See), Landkreis Schwäbisch Hall

Brettheim ist ein Personenname:
 Bruno von Brettheim oder Bruno von Bretten oder Bruno von Lauffen, Erzbischof von Trier (1102–1124)

Siehe auch:
 Bredtheim
 Brittheim